Bolschakow ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Fjodorowitsch Bolschakow (1932–1989), sowjetischer Chemiker
 Grigori Filippowitsch Bolschakow (1904–1974), sowjetischer Opernsänger
 Kirill Andrejewitsch Bolschakow (1906–1992), sowjetischer Chemiker
 Nikolai Walerjewitsch Bolschakow (* 1977), russischer Skilangläufer
 Sergei Wladimirowitsch Bolschakow (* 1988), russischer Langstreckenschwimmer
 Wladimir Nikolajewitsch Bolschakow (* 1934), russischer Biologe und Ökologe

Siehe auch:
 Svetlana Bolshakova